SPAL (), en forkortelse for Società Polisportiva Ars et Labor, er en professionel italiensk fodboldklub med base i Ferrara, Emilia-Romagna. Holdet spiller i Serie B, det næsthøjeste niveau i det italienske fodboldliga-system.

Klubben blev grundlagt i 1907 og har siden 1928 spillet deres hjemmekampe på Stadio Paolo Mazza, opkaldt efter Paolo Mazza (formand for klubben 1946–1977).

I alt har SPAL deltaget i Serie A 24 gange, Serie B 25 gange, den tredjebedste række 41 gange, syv gange i den fjerdebedste række og én gang i den femtebedste række. Klubbens bedste resultat, var en femteplads i Serie A 1959-60; de nåede også Coppa Italia-finalen 1961-62.

Klubben ejes af Vetroresina S.p.A., og bestyrelsesformanden er Walter Mattioli. Den nuværende manager er Leonardo Semplici.

Spillere

Referencer

Litteratur

Eksterne henvisninger 
 Officielt websted

Fodboldklubber i Italien
Etableret i 1907